Pingchuan bezeichnet:

 Pingchuan (平川区), Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Baiyin in der chinesischen Provinz Gansu
 Pingchuan (Binchuan) (平川镇), Großgemeinde im Kreis Binchuan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Pingchuan (Linze) (平川镇), Großgemeinde im Kreis Linze in der chinesischen Provinz Gansu
 Pingchuan (Wuping) (平川镇), Großgemeinde im Kreis Wuping in der chinesischen Provinz Fujian
 Pingchuan (Yanyuan) (平川镇), Großgemeinde im Kreis Yanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan